Оча́ківський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Очаків Миколаївської області.

 Очаківський провулок — провулок у місті Київ.
 Очаківський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Очаківський провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Очаківський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки